Este exame é realizado para detectar a esferocitose hereditária e a talassemia. 

A esferocitose hereditária é um distúrbio relativamente comum caracterizado por glóbulos vermelhos intrinsecamente defeituosos devido a seu formato esférico. Estas células têm aumento da fragilidade osmótica. 

Os glóbulos vermelhos de pessoas com talassemia mostram algumas células com aumento da fragilidade osmótica, mas uma fração maior com fragilidade reduzida.